Диченко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Диченко Михайло Петрович (15 (27) січня 1863 — 4 грудня 1932) — український радянський астроном.
 Диченко Ігор Сергійович (19 грудня 1946 — 24 травня 2015) — український мистецтвознавець, художник, колекціонер.